Фернандо Ернандез има више значења:

 Фернандо Ернандез (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Фернандо Ернандез, Сан Бернардо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику